Bertrada — imię żeńskie pochodzenia germańskiego, którego pierwszy człon to Bercht- od germ. berhta ("jasny"), w formie Bert-, pozbawionej śródgłosowego -h-, charakterystycznej dla nazw osobowych przekazywanych przez piśmiennictwo łacińskie, zaś drugi człon to -rad: stwniem. rāt, stsas. rād ("rada"). 

Imię to notowane było w formach Bertradis (< Berchtrad), Betradis w Polsce już w średniowieczu, po raz pierwszy ok. 1265 roku. Berta stanowi formę skróconą od imion dwuczłonowych z jednym z członów bercht — takich jak Bertrada.

Bertrada imieniny obchodzi 
 11 lutego, jako wspomnienie św. Bertrady
 24 marca, jako wspomnienie bł. Bertrady z Laonu

Znane osoby noszące imię Bertrada 
 Bertrada Starsza (zm. po 721 r.) — fundatorka opactwa w Prüm
 Bertrada z Laonu (ok. 720 r. — 783 r.) — królowa frankijska, żona Pepina Małego, matka Karola Wielkiego i Karlomana
 Bertrada z Montfort — żona Fulka IV, a następnie Filipa I, króla Francji, matka Fulka V i czworga dzieci Filipa I.

Przypisy 

Żeńskie imiona germańskie